Давка на  в бывшей столице Кот-д’Ивуара, Абиджане, произошла 1 января 2013 года, когда на стадионе запускали новогодние фейерверки, понаблюдать за которыми собрались множество детей и молодежи. Уже после окончания зрелища на выходе со стадиона по неустановленным пока причинам возникла паника и давка. В результате 61 человек погиб и по меньшей мере 200 пострадали. Большинство погибших составили женщины и дети, средний возраст погибших 18 лет. Проводится расследование обстоятельств трагедии. Президент страны Алассан Уаттара объявил трёхдневный траур.

В 2009 году перед футбольным матчем между сборными Малави и Кот-д’Ивуара на этом же стадионе также . Тогда погибли 19 человек и 135 получили ранения.

Ссылки 
 По 61 погибшему в давке в Кот-д’Ивуаре объявлен траур/Русская служба BBC

Давки
Абиджан
Январь 2013 года
События 1 января
2013 год в Кот-д’Ивуаре
Катастрофы 2013 года
Катастрофы в Кот-д’Ивуаре
Катастрофы на спортивных сооружениях